Världscupen i längdåkning 2006/2007 anordnades under perioden 28 oktober 2006–25 mars 2007. Total slutsegrare blev i herrklassen Tobias Angerer, Tyskland och i damklassen Virpi Kuitunen, Finland.

Kalender 

Båda herrarnas och damernas tävlingar brukade hållas på samma plats, ofta över en 2–3-dagarsperiod. Nedan listas loppen och poängutdelningen.

Tour de Ski är en serie tävlingar inom världscupen. Denna säsong började Tour de Ski i Nové Město och avslutades i Val di Fiemme.

Herrar

Lagtävlingar

Damer

Lagtävlingar

Världscuppoäng 

Nedan finns tabeller som visar antalet poäng vunna i världscupen i längdåkning 2006/2007, både på herr- och damsidan.

Herrar

Damer 

Den först placerade skidåkaren får 100 poäng, tvåan får 80, 3:an - 60, 4:an - 50, 5:an - 45, 6:an - 40, 7:an - 36, 8:an - 32, 9:an - 29, 10:an - 26, 11:an - 24, 12:an - 22, 13:e - 20, 14:e – 18:e, 15:e - 16, 16:e - 15... och så vidare från 30 till 1 poäng.

11 distanstävlingar och fem sprinttävlingar räknas in.

Nationscupen 

Detta är en summering av alla individuella poäng som togs för stafetter. Stafetter räknas dubbelt (200 poäng till vinnaren), medan två lag räknas för lagsprint.

Externa länkar 

  FIS officiella sida, världscupresultat
 FIS officiella sida, världscupresultat från Tour de Ski
 Eurosports världscupsbevakning

Referenser

Noter 

Längdskidåkningssäsongen 2006/2007
Längdskidåkning
2006/2007